„FutureSex/LoveShow“ е третото световното турне на американския поп-певец Джъстин Тимбърлейк, организирано като промоция на последния му албум FutureSex/LoveSounds. Турнето преминава през Северна Америка, Европа, Азия и Океания.

История 
Турнето стартира на  в Сан Диего и продължава с концерти в големите градове на САЩ (Лос Анджелис, Лас Вегас, Ню Йорк, Маями, Тампа и др.), Канада (Торонто, Монреал, Ванкувър, Уинипег и др.). От  турнето преминава в Европа с концерт в Белфаст (Обединеното кралство). Следват концерти в Шефилд, в големите градове на Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Нидерландия, Швеция, Норвегия, Дания, Белгия и Ирландия. От  турнето отново се завръща в Северна Америка, с концерти на най-големите градове на САЩ и Канада. От  турнето преминава в Океания в най-големите градове на Австралия (Бризбейн, Сидни, Аделейд, Мелбърн и Пърт) и в Нова Зеландия (три концерта в Окланд.) След кратка почивка турнето преминава в Азия, в Абу Даби (Емиратите) за последния си концерт.

Песни 
 „FutureSex/LoveSound“ – 10.39
 „Like I Love You“ – 5.09
 „Let Me Talk to You (Prelude)“/"My Love" – 3.09
 „Señorita“ – 11.20
 „Sexy Ladies“ – 4.30
 „Until the End of Time“ – 5.12
 „What Goes Around...“/... Comes Around (Interlude) – 10.12
 „Chop Me Up“Timbaland intermission – 5.03
 „Rock Your Body“ – 8.21
 „Set the Mood (Prelude)“/Medley: Gone/Take It from Here/Last Night – 17.20
 „Damn Girl“ – 5.00
 „Summer Love“ – 3.20
 „Losing My Way“ – 2.10
 „Cry Me A River“ – 5.00
 „LoveStoned“/I Think She Knows (Interlude) – 4.50
 „SexyBack“Encore – 9.10
 „(Another Song) All Over Again“ – 11.20

Дати на турнето 

Музикални турнета от 2007 година
Джъстин Тимбърлейк